Гран-при Японии 1999 года — заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в 1999 году. Проводился на трассе Судзука 31 октября 1999 года. Данный Гран-при стал последним в карьере Деймона Хилла.

Гонка 

|}

Примечание 
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:41,319
 Впервые с 1983 года команда Феррари завоевала Кубок конструкторов.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 31 октября
Октябрь 1999 года
Спорт в Японии в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке